Pardubice VII jsou jedním z osmi městských obvodů města Pardubice.

Části obvodu 
 Doubravice
 Ohrazenice
 Rosice (část)
 Semtín
 Trnová

Reference 

 
Městské obvody Pardubic